Тумуська катастрофа ( кит.спр.: 土木 之 变; кит.трад.: 土木 之 變; монгол.: Тумугийн тулалдаан) - великий бій  між монгольською державою Північна Юань (в якій на той час владу захопили Ойрати) та Китайською імперією Мін. В результаті якої монгольські війська захопили в полон китайського імператора Чжу Цічженя. Вважається одним з найбільших військових поразок за часів династії Мін.

У XV столітті Північна Юань посилилася та вже не боялася погіршувати торгово-економічні відносини з сусіднім Китаєм. Проте економічний бойкот Китаю призвів до монголо-китайської війни в 1449 році — ойратський Есен-тайши, фактичний лідер монголів, намірився завоювати Китай і відновити Імперію Юань .

Влітку 1449 року двадцятитисячна монгольська армія під командуванням ойратского Есен-тайши почала наступ на територію Китаю. Вони розділилися на 3 групи аби оточити Пекін. 4 серпня величезна, але неорганізована армія імперії Мін, об'єдналася під командуванням імператора Чжу Цічжена. Головний євнух Відомства ритуалів Ван Чжень, який фактично став другою особою після імператора, умовив молодого монарха зробити переможний марш-кидок на північ і розгромити Есена на території Монголії. Самовпевненість китайського імператора, що шукав втілення цієї ідеї, стала помітною дуже скоро.

Основна битва відбулася 1 вересня 1449 року в місті Туму, на північному заході від гори Хуайлай в сучасній провінції Хубей. Оточивши китайську армію, монголи завдали їй нищівної поразки. Багато високопосадовців імперії загинули на полі бою, в тому числі і Ван Чжень. Внаслідок цих подій імператор Чжу Цічжен потрапив у полон до ойратів.

Есен вважав, що полонений імператор - це вагома карта, тому прийняв рішення припинити військові дії. Обороною Пекіна опікувався енергійний полководець Юй Цянь, який звів на престол нового імператора: молодшого брата Чжу Цічженя — Чжу Ціюя. Юй Цянь дослухався до порад міністрів-євнухів та відхилив пропозицію монголів викупити імператора, зважаючи на те, що країна важливіше за життя однієї людини, навіть імператора. Есен, так і не дочекавшись викупу від китайців, через чотири роки, за порадою своєї дружини відпустив імператора, з яким розлучався вже як з другом. Сам же лідер ойратів зустрів жорстку критику за свою непродуману політику і через шість років після Тумуської катастрофи був убитий прихильниками страченого ним хана Тайсуна, які порахували, що Есен не був нащадком Чингісхана. Таким чином, проголосивши себе великим монгольським ханом він порушив право курултаю на обрання хана.

Ім'я 
Його також називали кризою фортеці Туму (спрощена китайська: 土木 堡 之 变; традиційна китайська: 土木 堡 之 變) або Битва при Туму (китайська: 土木 之 役).

Початок конфлікту 
У липні 1449 р. Есен Тайші розпочав широкомасштабне тристороннє вторгнення в Мінг зі своїм маріонетковим каганом Токтаком-Букою. У серпні він особисто просунувся по Датонг (на півночі провінції Шаньсі). Офіційний представник євнуха Ван Чжен, який домінував у суді Мін, закликав 22-річного імператора Інцзуна Мін вести власні армії в битву проти Есена. Чисельність армії Есена невідома, але, за найкращими припущеннями, це приблизно 20 000 чоловік. Армія Мін, що налічувала близько 500 000 осіб, була поспішно зібрана; її командування складалося з 20 досвідчених генералів та великого оточення високопоставлених цивільних чиновників, а Ван Чжень виконував функції фельдмаршала.

3 серпня армія Есена розгромила погано поставлену армію Мін у Янхе, безпосередньо всередині Великої стіни. Того ж дня імператор призначив свого зведеного брата Чжу Цию регентом. Наступного дня він виїхав з Пекіна на перевал Juyong. Метою було короткий, різкий похід на захід до Датуна через гарнізон Сюаньфу, похід у степ, а потім повернення до Пекіна південним шляхом через Ючжоу. Спочатку марш був затьмарений сильним дощем. На перевалі Джуйонг державні чиновники та генерали хотіли зупинити та відправити імператора назад до Пекіна, але Ван Чжен їх думкам був скасований. 16 серпня армія натрапила на посипане трупами поле бою Янхе. Коли 18 серпня воно дійшло до Датуна, повідомлення командирів гарнізонів переконали Ван Чжена, що похід у степ буде занадто небезпечним. "Експедиція" була оголошена переможним завершенням, і 20 серпня армія вирушила назад до Мін.

Березень Мін 
З самого початку просуванню Мін заважали сильні дощі. Прибувши до Цзюнгуаня, чиновники та генерали у цивільному хотіли зупинитися та відправити імператора назад у Пекін, але Ван Чжень передав їх. 16 серпня армія дійшла до посипаного трупами поля бою Янхе. Коли 18 серпня воно нарешті дійшло до Датуна, повідомлення командира гарнізону Ван Чжена змусили їх вважати занадто небезпечним продовжувати просування в степи. Таким чином, кампанія була оголошена переможною, і війська розпочали шлях до Пекіна 20 серпня.

Однак, замість того, щоб піти південним маршрутом, як планувалося, який також веде через землі Ван Чжень, останній побоювався, що солдати спустошать його власність, і прийняв рішення про північний шлях, який був набагато небезпечнішим. 27 серпня армія перетнула Сіаньфу, а 30 серпня ар’єргард, що знаходився недалеко на схід від Сяньфу, був атакований і знищений монголами. Незабаром після цього сильний ар'єргард, нещодавно сформований зі збройними силами, під командуванням генерала Чжу Йонга (朱勇), був розбитий під Яоерлінг.

31 серпня китайська армія таборувала біля охоронного поста Туму у фортеці Тумубао. Ван Чжен відхилив пропозицію своїх міністрів перенести імператора в безпечне місто укріплене місто Хуайлай, до якого було менше 45 км. Есен відправив авангард, щоб перекрити доступ Мін до річки на південь від китайського табору. Вранці 1 вересня китайська армія була повністю оточена. Ван Чжень відмовився вести переговори і наказав розгубленим військам рухатися до річки. Між військом, яке ледь було в порядку, і монгольським авангардом - Есена там не було. Китайці повністю втратили порядок і були майже повністю вбиті разом з генералами та державними службовцями, тоді як монголи захопили велику кількість зброї та обладунків. За деякими даними, Ван Чжена нібито вбили його власні офіцери. Імператора було схоплено і доставлено до штабу Есена поблизу Сяньфу 3 вересня.

Ван Чжень 
Побоюючись, що неспокійні солдати завдадуть шкоди його маєткам у Ючжоу, Ван Чжень вирішив нанести удар на північний схід і повернутися тим самим відкритим шляхом, яким вони прийшли. Армія дійшла до Суанфу 27 серпня. 30 серпня сили Північного Юаня атакували ар'єргард на схід від Суанфу і знищили його. Незабаром вони також знищили в Яоерлінгу новий потужний ар'єргард кавалерії на чолі з літнім генералом Чжу Йонгом. 31 серпня імператорська армія таборувала на поштовій станції Туму. Ван Чжен відмовився від пропозиції своїх міністрів змусити імператора сховатися в обнесеному стінами місті Хуайлай, що знаходиться всього в 45 км попереду.

Есен направив передові сили, щоб перерізати доступ до води з річки на південь від табору Мін. До ранку 1 вересня вони оточили армію Мін. Ван Чжень відхилив будь-які пропозиції щодо переговорів і наказав розгубленій армії рухатися до річки. Зав'язалася битва між неорганізованою армією Мін і передовою сторожею армії Есена (Есен не був у битві). Армія Мін фактично розчинилася і була майже знищена. Сили Північного Юаня захопили величезну кількість зброї та броні, вбиваючи більшість військ Мін. Усі високопоставлені генерали мін і чиновники суду були вбиті. За деякими даними, Ван Чжена вбили його власні офіцери. Імператора було схоплено, а 3 вересня його відправили до головного табору Есена поблизу Сюаньфу.

"Євнух Ван Чжень переконав імператора особисто йти в похід, міністри впали ниць перед палацом, щоб перешкодити [це зробити], але успіху не мали. Датунскій шоуцзян Сун Ін, у-цзинь-бо 27 У Мянь, дуду Ши Хен і ін. Воювали з Есеном в Янхе 28, всіма діями генералів командував євнух Го Цзин, але оскільки не було дисципліни, то армія зазнала поразки. Все генерали були взяті в полон Есеном, і був безлад. Ін і Мянь загинули, Цзин врятувався і зачаївся в траві, Хен біг і повернувся назад. Екіпаж імператора перебував в Датуні, а протягом декількох днів поспіль йшов сильний дощ,  вітер, у війську оголошувалися часті нічні тривоги; люди тремтіли від страху. Го Цзин в таємниці запропонував Ван Чжен повернути війська назад. на зворотному шляху, коли колісниця Імператора прибула в Сюаньфу, ворожі війська раптово атакували армію з тилу. Хунь-Шунь-хоу у Ке-чжун відважно пручався ворогові, але зазнав поразки і загинув. Чен-го-гун Чжу Юн, юн-шунь- бо Се Шоу з 40-тис. військом вирушили на зміну і, прибувши в Яоерлін, вони потрапили в засідку і були повністю знищені. На наступний день [імператор] прибув в Туму. Всі сановники схилялися до того, щоб повернутися [всередину Великої стіни] і дістатися до Хуайлая. Ван Чжень, навпаки, пошкодував залишити армійські обози, і з цієї причини армія зупинилася. Есену вдалося наздогнати її. Оскільки Туму перебувала на височини, то стали копати колодязі глибиною в 2 Чжень, але води не знаходили. Всі дороги, що ведуть до джерела води, були захоплені ворогом. Війська відчували спрагу; кількість ворожих вершників росло. На наступний день противник виявив, що імператорська армія зупинилася і не рухається, і вдавано відступив. Ван Чжень наказав перенести табір на південь. Коли імператорська армія почала переміщатися, то Есен атакував її з усіх чотирьох сторін. Весь командний і рядовий склад тікав наввипередки, і ряди військ прийшли в велике сум'яття. Ворог прорвав [оборонні] лінії і проник всередину [табору]. Всі шість армій почали тікати, сто тисяч чоловік було вбито і поранено / ось в цій оцінці чисельності і є помилка перекладу - примітка Автора /. Ін-го-гун Чжан Фу, Фума дувей Цзин Юань, шаншу Гуан Е і Ван Цзо, чиновники з особистої охорони Цао-Най, Дін Сюань, всього понад 50 людей загинули, також загинув і [Ван] Чжень. Імператор потрапив в полон. Коли чжун-гуань Сі нин дізнався від Есена про прибуття імператорського екіпажу, то був дуже здивований і не міг у це повірити. Коли пізніше він постав перед імператором, він низько йому вклонився і став служити йому. Полонений імператор жив у ставці у молодшого брата [Есена] Бо-янь-те-му-ера [Баян-Темура]. Той приставив раніше захопленого в полон Сяовей 35 Юань Ліна прислужувати імператору. Есен мав задум [позбавити життя імператора], але трапилася гроза, і блискавка вразила кінь Есена. Це було ознакою, і Есен відмовився від своїх задумів. Есен примусив імператора відправитися в м Датун і зажадати золота і шовку. Дуду (командувач гарнізоном) Го Ден видав 30 тисяч лян срібла, задумів відбити з бою екіпаж імператора, щоб вивезти його в місто, але імператор відмовив його. Тоді Есен змусив імператора попрямувати на північ ".

Наслідки 
Вся експедиція була непотрібною, непродуманою та погано керованою. Перемогу на Північному Юані здобув передовий караул чисельністю до 5000 кіннот. Есен, зі свого боку, не був готовий до масштабів своєї перемоги або до полону імператора Мін. Спочатку він намагався використати полоненого імператора, щоб підняти викуп і провести переговори про вигідний договір, включаючи торгові пільги. Однак його план було зірвано завдяки непохитному керівництву командувача Мін в столиці генерала Ю Цяня. Лідери Мін відхилили пропозицію Есена, Ю. заявивши, що країна важливіша за життя імператора.

Мін ніколи не заплатив викуп за повернення імператора, і Есен відпустив його через чотири роки. Сам Есен стикався з зростаючою критикою за те, що не зміг використати свою перемогу над Мін, і він був убитий через шість років після битви в 1455 році.

Статистика 
Мінські війська нараховували близько 500 000, тоді як сили Ойрату - 20 000. Мін зазнав катастрофічної, приголомшливої і повної поразки. Імператор Мін був схоплений, і вся 500-тисячна армія була знищена. 500 000 солдатів Мін були вбиті в 1 бою лише 20 000 воїнів Ойрата. Невідомо, скільки саме втрат зазнали ойрати, але за деякими оцінками це приблизно 3000.

Список літератури 
1.    Нолан, Каталь Дж. Вік релігійних війн, 1000-1650, том 1: Енциклопедія глобальної війни та цивілізації Greenwood Press (січень 2006) ISBN 978-0-313-33733-8 с.151 

2.    Барфілд 1992, с. 241.

3.    Барфілд 1992, с. 242.

4.    Нолан, Каталь Дж. Вік релігійних війн, 1000-1650, том 1: Енциклопедія глобальної війни та цивілізації Greenwood Press (січень 2006 р.) ISBN 978-0-313-33733-8 с.151

Цитовані 
Барфілд, Томас Дж. (1992). Безпечна межа. Кембридж, штат Массачусетс: видавництва Блеквелла. стор. 242. ISBN 1-55786-043-2.

Подальше читання 
"Кембриджська історія Китаю, том 7, династія Мін", під редакцією Twitchett and Mote, 1988.

Фредерік В. Моте. "Інцидент Ту-Му 1449 р." У «Китайських шляхах війни» за редакцією Едварда Л. Дрейєра, Френка Альгертона Кіермана та Джона Кінга Фербанка. Кембридж, Массачусетс: Гарвардський університетський прес, 1974.

The Perilous Frontier, Глава 7, 'Степові вовки та лісові тигри: Мін, монголи та маньчжури', Томас Дж. Барфілд

Примітки

Література 

 
Події 1 вересня
Династія Мін
Війни XV століття
Битви Монголії
Битви Китаю
конфлікти в 1449
1449 в Азії